VM i snooker 2007 (officielt: 888.com World snooker Championship) fandt sted i perioden 21. april-7. maj 2007 i Crucible Theatre i Sheffield, England. John Higgins blev verdensmester for anden gang efter sejr over Mark Selby på 18-13 i finalen.

Præmiesum 
Turneringen omfattede præmier som følger:

Vinder: £220.000
Tabende finalist: £110.000
Tabende semifinalister: £42.000
Tabende kvartfinalister: £22.000
De sidste 16: £14.000
De sidste 32: £10.600
De sidste 48: £7.400
De sidste 64: £4.500

Højeste break (hovedturnering): £10.000
High Break (kvalifikationsturnering): £1.000
Maksimum Break (kvalifikationsturnering): £5.000
Maksmum Break (hovedturnering): £147.000

Resultater 
Nedenfor er vist resultaterne for hver runde af hovedturneringen. Numrerne i parentens ved siden nogle af spillernes navne henviser til deres seedning (ved hvert VM deltager 16 seedede spiller og 16 kvalifikationsspillere). Lodtrækningen til første runde blev foretaget af Bill Turnbull og Sian Williams fra BBC's Breakfast den 19. marts og blev annonceret i Breakfast kl. 7.30 den følgende dag.

Liste over 100-breaks 
Der blev lavet 68 100-breaks ved VM i snooker 2007, hvilket var rekord indtil 2009.

 144, 129, 112, 111 Ali Carter 
 143, 137, 131, 124, 108, 106, 102, 101 Stephen Maguire
 140 Neil Robertson
 135, 134, 129, 127, 122, 110, 106, 104, 104, 100, 100 John Higgins
 135 Ken Doherty
 132, 131, 101, 101, 100 Shaun Murphy
 130, 129, 122, 121, 119, 116, 116, 111, 109, 104, 100 Mark Selby
 129, 109, 105, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 129 Barry Hawkins
 126, 123 John Parrott 
 126 Stephen Lee
 120 Fergal O'Brien 

 118, 108, 101 Matthew Stevens
 118, 101 Mark Allen 
 114, 104 Nigel Bond 
 114, 104 Joe Swail 
 111, 107 Anthony Hamilton
 110 Ian McCulloch 
 107 Marco Fu 
 103 Ding Junhui 
 100 Steve Davis 
 100 Ryan Day 
 100 David Gilbert

Kvalifikationsturnering 
Kvalifikationsturneringen til VM i Snooker 2007 blev afhold mellem den 23. februar og den 2. marts 2007 på XXX. De afgørende runder fandt sted mellem den 12. marts og den 15. marts 2007 på the English Institute of Sport i Sheffield.

Runde 1 
Runde 1 (bedst af 19 frames)

Bradley Jones 10-1 Issara Kachaiwong

Roy Stolk 10-7 Phil Seaton

Ben Woollaston 10-3 Del Smith

James Leadbetter 10-8 Les Dodd

Runde 2-5 

 Mark Joyce vandt, da Robin trak sig pga. sygdom</div>

Kvalificerede spillere 
 17 Ryan Day
 18 Joe Perry
 19 Nigel Bond
 20 Michael Holt
 21 Marco Fu
 22 Ian McCulloch
 23 Ding Junhui
 24 Mark Selby
 25 Joe Swail
 26 Andy Hicks
 27 John Parrott
 28 Fergal O'Brien
 29 Mark Allen
 30 Joe Delaney
 31 David Gilbert
 32 Judd Trump

Statistik 

 Før turnering havde Ronnie O'Sullivan antydet at lodtrækningen var fikset for at ramme ham

Første runde 
 Den forsvarende mester Graeme Dott blev slået ud af Ian McCulloch med 10-7.
 John Parrott slog Steve Davis med blot 10-9.

Anden runde 
 Finalisten fra 2006 Peter Ebdon tabte for første gang til den senere finalist Mark Selby.

Kvartfinaler 
 Shaun Murphy fra 12-7 og vandt hans kvartfinale mod Matthew Stevens. En bedrift der ikke var klaret tidligere i historien.

Semifinaler 
 Under sin semifinale lavede John Higgins 100-break nummer 1000 i the Crucible.
 Michaela Tabb blev den første kvinde i historien til at dømme en VM-semifinale da hun dømte mellem Shaun Murphy og Mark Selby.

Finale 
 Finale fik historien seneste afslutning – kl. 00.54 GMT, blot to minutter senere end i 2006
 John Higgins vandt sin anden titel i the Crucible 9 år efter sin første. Dette var det længste mellemrum siden hans navnebror Alex Higgins

Se også 

Liste over verdensmestre i snooker

Kilder og referencer 

2007
Sport i 2007